Ženski superveleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 11. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojila Lara Gut-Behrami, druga je bila Corinne Suter, tretja pa Mikaela Shiffrin.

Rezulati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021